Grove Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Grove Street Historic District (Barneveld, Wisconsin), NRHP-ID 86002313
 Grove Street Historic District (Evansville, Wisconsin), NRHP-ID 11000531